Живко Живкович: Живкович, Живко (1912—1990) — Народный герой Югославии.
 Живкович, Живко (род. 1989) — сербский футболист.